Пе́ппи Длинныйчуло́к (, полное имя — Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок, ) — главный персонаж одноимённой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Имя Pippi придумала дочь Астрид Линдгрен, Карин. Устоявшаяся русская передача имени «Пеппи» вместо транскрипции «Пиппи» () была предложена первым переводом Л. З. Лунгиной во избежание ненужных созвучий в русском языке.

Описание 

Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой Господином Нильсоном и лошадью. Пеппи — дочь капитана Эфраима Длинныйчулок, который впоследствии стал вождём чернокожего племени. От своего отца Пеппи унаследовала фантастическую физическую силу, а также чемодан с золотом, позволяющий ей безбедно существовать. Мама Пеппи умерла, когда та была ещё младенцем. Пеппи уверена, что мама стала ангелом и смотрит на неё с неба («Моя мама — ангел, а папа — негритянский король. Не у всякого ребёнка такие знатные родители»).

Пеппи «перенимает», а скорее, придумывает разнообразные обычаи разных стран и частей света: при ходьбе пятиться назад, ходить по улицам вниз головой, «потому что ногам жарко, когда ходишь по вулкану, а руки можно обуть в валенки».

Лучшие друзья Пеппи — простые соседские ребята Томми и Анника Сеттергрен. В компании Пеппи они часто попадают в неприятности и смешные переделки, а иногда — в настоящие приключения. Попытки друзей или взрослых повлиять на безалаберную Пеппи ни к чему не приводят: она не ходит в школу, неграмотна, фамильярна и всё время сочиняет небылицы. Тем не менее, у Пеппи доброе сердце и всегда хорошее настроение.

Пеппи Длинныйчулок независима и делает всё, что хочет. Например, спит с ногами на подушке и с головой под одеялом, носит разноцветные чулки, возвращаясь домой, пятится задом, потому что ей не хочется разворачиваться, раскатывает тесто прямо на полу и держит лошадь на веранде.

Она невероятно сильная и проворная, хотя ей всего девять лет. Она носит на руках собственную лошадь, побеждает знаменитого и высокомерного циркового силача Адольфа, разбрасывает в стороны целую компанию хулиганов, обламывает рога свирепому быку, ловко выставляет из собственного дома двух полицейских, прибывших к ней, чтобы насильно забрать её в детский дом, и молниеносно забрасывает на шкаф двоих воров, которые решили её ограбить. Однако в расправах Пеппи нет жестокости. Она на редкость великодушна к своим поверженным врагам. Осрамившихся полицейских она угощает свежеиспечёнными пряниками в форме сердечек. А сконфуженных воров, отработавших своё вторжение в чужой дом тем, что они всю ночь танцевали с Пеппи твист, она великодушно награждает золотыми монетами, на сей раз честно заработанными.

Пеппи не только на редкость сильна, она ещё и невероятно богата. Ей ничего не стоит купить для всех детей в городе «сто кило леденцов» и целый магазин игрушек, но сама она живёт в старом полуразвалившемся доме, носит единственное платье, сшитое из разноцветных лоскутов, и единственную пару туфель, купленных ей отцом на вырост. Отец Пеппи, Эфраим Длинныйчулок — капитан дальнего плавания, Пеппи его давно уже не видела, но она верит, что он не только жив, но стал королём в Южных морях. У Эфраима есть реальный прототип.

Но самое удивительное в Пеппи — это её яркая и буйная фантазия, которая проявляется и в играх, которые она придумывает, и в удивительных историях о разных странах, где она побывала вместе с папой-капитаном, и в бесконечных розыгрышах, жертвами которых становятся недотёпы-взрослые. Любой свой рассказ Пеппи доводит до абсурда: вредная служанка кусает гостей за ноги, длинноухий китаец прячется под ушами во время дождя, а капризный ребёнок отказывается есть с мая по октябрь. Пеппи очень расстраивается, если кто-нибудь говорит, что она врёт, ведь врать нехорошо, просто она иногда забывает об этом.

Пеппи — мечта ребёнка о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности. Но вот взрослые Пеппи почему-то не понимают. И аптекарь, и школьная учительница, и директор цирка, и даже мама Томми и Анники злятся на неё, поучают, воспитывают. Видимо, поэтому больше всего на свете Пеппи не хочет взрослеть:
«Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и куминальные налоги. И ещё они напичканы предрассудками и всякой ерундой. Они думают, что стрясётся ужасное несчастье, если сунуть в рот нож во время еды, и всё такое прочее».
Но «кто сказал, что нужно стать взрослым?» Никто не может заставить Пеппи делать то, чего она не хочет!

Книги о Пеппи Длинныйчулок исполнены оптимизма и неизменной веры в самое-самое хорошее.

Книги о Пеппи 
 Пеппи Длинныйчулок (повесть)
 «Пеппи поселяется на вилле „Курица“» (Pippi Långstrump) (1945)
 «Пеппи отправляется в путь» (Pippi Långstrump går ombord) (1946)
 «Пеппи в стране Веселии» (Pippi Långstrump i Söderhavet) (1948)
 «Пеппи Длинныйчулок в Парке-где-растёт-хмель» (рассказ) (Pippi Långstrump i Humlegården) (1949)
 «Разграбление рождественской ёлки, или Хватай что хочешь» (рассказ) (Pippi Långstrump har julgransplundring) (1950)
Также существует целый ряд «книжек-картинок», не издававшихся в России. В основном они представляют иллюстрированные издания отдельных глав оригинальной трилогии.

 Перевод
Повесть переведена на русский язык Лилианной Лунгиной. Именно её перевод сейчас считается классическим. Есть и другой перевод — Людмилы Брауде совместно с Ниной Беляковой. Два более поздних рассказа переведены только Людмилой Брауде.
 Художники
Основным иллюстратором книг про Пеппи считается датская художница Ингрид Ванг Нюман. Именно её иллюстрации наиболее известны во всём мире.

Переиздание 
В 1970 году в интервью газете «Expressen» Астрид Линдгрен призналась, что если бы она писала книги про Пеппи сегодня, то «убрала бы оттуда несколько идиотизмов» — в частности, не употребляла бы слово «негритянский». В 2015 году с согласия её дочери Карин было выпущено новое издание книг, в которых отец Пеппи был описан как «король Южного моря», а не «негритянский король».

Постановки 
 1970 — Рижский ТЮЗ.
2011 — Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева
 2016 — Ростовский-на-Дону Академический молодёжный театр

Экранизации 
 Пеппи Длинныйчулок (Pippi Långstrump — Швеция, 1949) — фильм Пера Гунваля. В роли Вивика Серлачиус. 
 Американская телепостановка 1961 года из цикла передач «Shirley Temple's Storybook», снятая по мотивам оригинальной книги.
 Пеппи Длинныйчулок (Pippi Långstrump — Швеция, 1969) — телесериал Олле Хелльбома. «Шведская» версия телесериала — в 13 сериях, версия ФРГ — 21 серия. В главной роли — Ингер Нильсон. Телесериал с 2004 года в «немецкой» версии показывается на канале «Культура». Киновариант — 4 фильма (выпуск 1969, 1970 гг.). Две кинокартины — «Пеппи Длинныйчулок» и «Пеппи в стране Така-Тука» демонстрировались в советском прокате.
 «Пеппи Длинныйчулок» — диафильм (СССР, 1971)
 Приключения в городе, которого нет (СССР, 1974). В роли Татьяна Прусакова
 Пеппи Длинныйчулок (СССР, 1984) — телевизионный двухсерийный художественный фильм. В роли Светлана Ступак.
 Американский телефильм «Pippi Longstocking» 1985 года, из цикла ABC Weekend Special.. В роли Керри Кей Хейм 
 Новые приключения Пеппи Длинныйчулок (The New Adventures of Pippi Longstocking — США, Швеция, 1988). В роли Тами Эрин
 Пеппи Длинныйчулок (Pippi Longstocking — Швеция, Германия, Канада, 1997) — мультфильм
 Пеппи Длинныйчулок (Pippi Longstocking — Канада, 1997—1999) — мультсериал

Интересный факт 

На банкноте 20 шведских крон образца 2015 года изображены Пеппи Длинныйчулок и портрет Астрид Линдгрен.

Примечания

Ссылки 

Персонажи Астрид Линдгрен
Персонажи фильмов
Персонажи телесериалов
Персонажи мультфильмов
Вымышленные девочки
Персонажи с суперсилой